Немуро (Хоккайдо)
 Округ Немуро
 Півострів Немуро
 Провінція Немуро